Debarq è un centro abitato dell'Etiopia, situato nella Regione degli Amara.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati della regione degli Amara